— многозначный термин:

Топонимы
  — район города Хамамацу.
  — город в префектуре Сидзуока (до 2005), позднее вместе с несколькими другими населенными пунктами вошёл с состав одноимённого района Хамамацу.
 Тенрю (Нагано) — село в уезде Симоина префектуры Нагано.
 Тэнрю (река) — крупная река Японии (9-я по длине, 12-я по площади водосбора), протекает через вышеперечисленные населённые пункты.
  — главный храм одного из направлений дзэн-буддизма школы риндзай, находится в Киото, построен в 1345 году.

Японские корабли
 Лёгкие крейсера типа «Тэнрю» — тип боевых кораблей японского императорского флота.
 «Тэнрю» (лёгкий крейсер) — японский лёгкий крейсер, головной корабль одноимённого типа (1918—1942).
  — японский парусно-паровой корвет (1883—1911).

Часть псевдонима